Dalet steht für
den vierten Buchstaben im Hebräischen Alphabet, Daleth
ein Schnitttechnikprogramm der Firma Dalet Digital Media Systems, siehe Dalet (Software)